Lado C é o terceiro EP da banda brasileira de rock Selvagens à Procura de Lei, lançado em 2011 de forma independente.

O disco se destaca por conter duas composições inéditas da banda: "Ficando Velho" e "Rotina Blasé", que tratam temas acerca da duração da vida e o tédio. "Travessia", de Milton Nascimento recebeu um cover do grupo.

Faixas
"Ficando Velho"
"Rotina Blasé"
"Travessia"

EP de 2011